Wall Lake peut faire référence à :

 Wall Lake, une ville du comté de Sac, en Iowa, aux États-Unis.
 , une communauté non constituée en municipalité du  comté d'Otter Tail dans le Minnesota.
 , un lac du comté d'Otter Tail dans le Minnesota.
 Wall Lake (Indiana), un lac près d' Orland (Indiana).
 Wall Lake (Michigan), un lac près de Delton (Michigan).

Homonymie de toponyme